The Princess Bride (film), een film uit 1987  van regisseur Rob Reiner
 The Princess Bride (roman), een roman uit 1973 geschreven door William Goldman